4-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов.

Чемпионский титул защитил «Елимай» (Семипалатинск). После прошлого сезона Высшую лигу покинули «Яссы» и «Уралец», вместо них сыграли «Мунайшы» и «Кайнар».

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Команды, занявшие 15 и 16 места выбывали в Первую лигу.

За победу в матче начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко. Проигравшие команды очки не получали.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей.

Участие команд в азиатских кубках 

По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получала право участия в Азиатском кубке чемпионов сезона-1996/1997.

Обладатель Кубка Казахстана сезона-1995 получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии сезона-1996/1997.

Участники 

Участниками первого чемпионата Казахстана стали 16 клубов. Двумя командамии был представлен Шымкент, одной командой были представлены Акмола, Актау, Актюбинск, Алма-Ата, Джамбул, Караганда, Костанай, Павлодар, Семипалатинск, Талдыкорган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Хромтау и Экибастуз.

Изменения 

По итогам сезона-1994 Высшую лигу покинули:

 «Яссы» (Туркестан) — 15-е место
 «Уралец» (Уральск) — 16-е место

По итогам Первой лиги 1994 в Высшую лигу перешли:

 «Мунайшы» (Актау) — 1-е место (1 сезон спустя)
 «Кайнар» (Талдыкорган) — 2-е место (1 сезон спустя)

География соревнований

Итоговая таблица 

* «СКИФ-Ордабасы» получает право выступить в Кубке обладателей кубков Азии как финалист, так как семипалатинский «Елимай» стал чемпионом и обладателем кубка 1995 года.

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1995 на сайте FootballFacts.ru
 IV ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ВЫСШАЯ ЛИГА – 1995 на сайте "Казахстанский футбол"

1995
Футбол в Азии в 1995 году
Футбол в Казахстане в 1995 году